Y2, Y-2 ou Y02 peut faire référence à :
 le nom de code de développement du Boeing 787, dans le projet Boeing Yellowstone,
 Norvège selon la liste des Vehicle Identification Number,
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,
 formule chimique du diyttrium de numéro CAS .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres